Tarnov - Estados Unidos da América
 Tarnov - Eslováquia
 Tarnov - Polónia

Desambiguação